Graßmannsches Gesetz bezeichnet
 ein Gesetz der Indogermanistik, siehe Graßmannsches Gesetz (Sprachwissenschaft)
 Gesetze der Farbenlehre, siehe graßmannsche Gesetze

siehe auch:
 Grassman’s Law, nach dem schwedischen Ökonom Sven Grassman